1,2-propandiolo – composto organico di formula , meglio noto come glicole propilenico
1,3-propandiolo – composto organico di formula 
2,2-propandiolo – composto organico di formula